Spaanse Synagoge (Praag)
 Spaanse Synagoge (Venetië)